Mobile Bay kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Mobile Bay (vik i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Mobile Bay (Alabama), vik, Alabama, Mobile County,